Världsmästerskapen i judo 2017 arrangerades i Budapest i Ungern mellan den 28 augusti och 3 september 2017.

Tillkännagivandet att Budapest utsetts till värdstad gjordes 23 mars 2015. Ungern fick arrangemanget i konkurrens med Kina, Mongoliet och Qatar.

Det tävlades i fjorton viktklasser, sju för damer och sju för herrar. För första gången hölls också en mixad lagtävling.

Japan blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen med 13 medaljer varav 8 guld.

Medaljörer

Damer

Herrar

Mixad

Medaljtabell

Källor
 Suzuki World Judo Championships 2017. Ippon.com. Läst 1 december 2017.
 World Senior Championships 2017 - Results. International Judo Federation. Läst 1 december 2017.

Noter

Externa länkar 

2017 i Ungern
Judotävlingar
Internationella sportevenemang i Budapest
Sportåret 2017
Budapest under 2000-talet